OPL 2018: Split 2 — вторая половина 4-го сезона Oceanic Pro League. Игры сплита проводились на обновленях League of Legends 8.11—8.16 на турнирном клиенте игры на карте «Ущелье Призывателей» в формате 5 на 5 по стандартным правилам.

Команда «Dire Wolves» как победитель региональной лиги попала в предварительную стадию Worlds 2018.

Квалификация 
Турнир продвижения перед сплитом не проводился. Лига отменила проведение переходных матчей в середине сезона, для того чтобы команды могли подписывать более долгосрочные договоры с игроками и спонсорами.

Единственным изменением в списке команд-участниц OPL после первого сплита 2018 стал ребрендинг «Sin Gaming» в «Mammoth Esports».

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка турнира

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Гранд-финал 
Гранд-финал второго сплита состоялся 2 сентября 2018 года на Арене Рода Лейвера в рамках мероприятия Melbourne eSports Open. «Dire Wolves» одержали победу над «The Chiefs» со счётом 3:1.

Турнир продвижения

Рейтинг команд 
Команда «Tectonic» автоматически квалифицировалась в Турнир продвижения так как заняла последнее место в регулярном сезоне второго сплита. «Bombers», «Mammoth Esports» и «Avant Garde» набрали по 110 Promotion Points () за сезон. «Avant Garde» оказалась в турнире на выбывание, набрав наибольшее количество Promotion Points во втором сплите.

Примечания к таблице

Сетка турнира

Результаты

Раунд 1

Раунд 2

Примечания 

League of Legends Oceanic Pro League